Burrows kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Richard Nelson Burrows
 John Eric Burrows
 Sandra Margaret Burrows

Robotskapade auktorsförkortningar